Хьелланн () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Хьелланн, Аксель (1907—1963) — норвежский драматург.
 Хьелланн, Александр Ланге (1849—1906) — норвежский писатель и драматург.
 Хьелланн, Китти (1843—1914) — норвежская художница-пейзажист.